Roveré della Luna – comune italiano in provincia di Trento.
Roveré Veronese – comune italiano in provincia di Verona.

Pagine correlate 
 Rovere